Himmelträger steht für:
 auch Himmelsträger, die mythologische Figur, die das Himmelsgewölbe stützt, siehe Atlas (Mythologie)
 bei christlichen Prozessionen die Personen, die den Baldachin tragen, siehe Baldachin #Prozessionen
 ein Bauteil, die Stütze beim Himmelbett